UIP : United International Pictures
 UIP : Union Internationale de Patinage
 UIP : Université Interdisciplinaire de Paris
 UIP : Union interparlementaire
 UIP : Aéroport de Quimper Cornouaille
 Union des importateurs indépendants pétroliers (UIP), en France.

 UIP (micro IP), implémentation open source de la pile TCP/IP pour les microcontrôleurs 8 bits et 16 bits, en informatique embarquée.

Sigle de 3 caractères